Радостин може бити:

 Радостин (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Радостин (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република